Тересполье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Тересполье — хутор в Глубокском районе Витебской области.
 Тересполье — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Тересполье — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Тересполье — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.

См. также 
 Тересполь